Atreus (Oudgrieks: ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is een zoon van Pelops en Hippodameia, en aldus een van de slachtoffers van de vloek van Myrtilus.

Samen met zijn broers Thyestes en Alcathous was hij betrokken bij de moord op zijn halfbroer Chrysippus. Hierop vluchtte hij naar Eurystheus, koning van Mycene, die hij na diens dood opvolgde.

Bij Aerope verwekte hij Agamemnon, Menelaus en Anaxibia.

Aan Artemis had Atreus de gelofte gedaan het mooiste lam uit zijn kudde aan haar te offeren. Toen hij een lam met een gouden vacht aantrof, offerde hij echter enkel het vlees. De vacht bewaarde hij, en hij verordende dat wie haar bezat over Mycene zou heersen. Zijn broer Thyestes verkreeg de vacht door Atreus' vrouw Aerope te verleiden, en werd aldus koning. Atreus herwon zijn troon doordat Thyestes beloofde dat hij troonsafstand zou doen als de zon in het oosten zou ondergaan, hetgeen door toedoen van Zeus prompt gebeurde.

Bij Cleola verwekte Atreus Pleisthenes, die door Thyestes werd opgevoed en opdracht kreeg Atreus te vermoorden. Atreus doodde echter zelf Pleisthenes, en kwam vervolgens diens identiteit te weten. Hij nam wraak door Thyestes een maal voor te zetten dat bestond uit uitgelezen stukken van diens kinderen, waarna hij hun hoofden, handen en voeten liet tentoonstellen.

Na Aerope huwde Atreus Pelopia, een dochter van Thyestes. Pelopia baarde Aegisthus, die door Thyestes was verwekt, maar die Atreus onwetend als zijn eigen kind opvoedde. Aegisthus ontdekte dat Thyestes zijn vader was, en doodde op diens bevel Atreus.

Heden ten dage nog staat nabij Mycene een tholosgraf dat de 'schatkamer van Atreus' wordt genoemd.

Stamboom 

Mythische koning van Mycene